Wahlbach může být:

 Wahlbach (Haut-Rhin) – francouzská obec v departementu Haut-Rhin
 Wahlbach (Porýní-Falc) – německá obec ve spolkové zemi Porýní-Falc

Externí odkazy